

Denumiri geografice
 Königsberg (Prusia) capitala "Prusiei de Est" azi Kaliningrad aparținând Rusiei.
 Könisberg (azi oras in Polonia) denumit Chojna.
 Königsberg in Bavaria oras in provincia Hasberge (Germania).
 Partea esticä a localitätii Heilgengrabe in Osprignitz-Ruppin, Brandenburg.
 Königsberg pe Eger, Oras in Okres Sokolov, Cehia (Boemia).
 Königsberg in Silezia, azi Nova Bana in Cehia.
 Königsberg, Nová Baňa oraș în Slovacia
 Königsberg o parte a comunei Göstling, Austria
 Königsberg parte a comunei Biebertal in Hesen Germania.
 Königsberg un oras in Norvegia Kongsberg.
 Königsberg un munte in Harz (Germania)
 Königsberg un munte in nord Pfalz (Germania)

Nave militare 
 SMS Königsberg (1905) un crucișător (navă din Primul război mondial)
 Königsberg un crucișător (navă din Al doilea război mondial)

Vezi și 
 Königstein
 Königstuhl